Voyage en Orient est le titre de plusieurs œuvres :
 Voyage en Orient, de Gérard de Nerval ;
 Voyage en Orient, d’Alphonse de Lamartine.

Voir aussi 
 Le Voyage en Orient, de Hermann Hesse.